В одиночному розряді тенісного турніру Prague Open 2002, який проходив у рамках Серії ATP Challenger, Олів'є Пасьянс здобув титул, у фіналі перемігши Тодда Ларкхема 4-6, 7-5, 6-3.

Сіяні гравці 

  Ян Вацек (1-ше коло)
  Їво Гойбергер (2-ге коло)
  Ота Фукарек (2-ге коло)
  Александер Попп (2-ге коло)

 Міхал Табара (2-ге коло)
 Жорж Бастл (1-ше коло)
 Юрген Мельцер (2-ге коло)
 Жан-Рене Лінар (2-ге коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Prague Open